Первая Федеральная Лига Югославии 1973/1974 () — 45-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1973/1974
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1973 году
Спорт в Югославии в 1974 году